Танганьїка — озеро в Східній Африці, одне з найглибших на планеті
 Танганьїка — колишня британська підмандатна територія в Східній Африці
 Танганьїка — одна з провінцій Демократичної Республіки Конго
 Танганьїка — держава у Східній Африці, що існувала з 9 грудня 1961 по 26 квітня 1964 рр

Посилання